Blaye ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Blaye, Kleinstadt im Département Gironde, davon abgeleitet das Verwaltungsgebiet
Arrondissement Blaye
Blaye-les-Mines, Gemeinde im Département Tarn

Siehe auch:
Blay (Begriffsklärung)